Kinoteka naziv je devetnaestog studijskog albuma Arsena Dedića, objavljenoga 2002. godine. Album je  "otmjeno depresivna" prizvuka i zabavljen ozračjem tranzicije (Posljednji tango u Đevrskama). Album sadrži skladbe poput Život se troši kao kreda, Nisam ti dospio reći i jazz-suradnju sa sastavom "Pun kufer" (Na balkonu) te nove verzije ranije objavljenih pjesama.

Popis pjesama

Izvori

Vanjske poveznice 
 Discogs: Kinoteka

Albumi Arsena Dedića
Albumi iz 2002.